What Am I Bid? – film del 1919 diretto da Robert Z. Leonard
What Am I Bid? – film del 1967 diretto da Gene Nash